Åre kan syfta på:

Åre – tätort i Sverige
Åre kommun – kommun i Sverige
Åre socken – socken i Sverige
Åre landskommun – tidigare landskommun i Sverige
Åre församling – församling i Sverige
Åre gamla kyrka – kyrkobyggnad i Sverige
 Åre distrikt – ett distrikt i Åre kommun och Jämtlands län
Åre nya kyrka – en kyrkobyggnad, tidigare namn för Duveds kyrka
Åre (skidområde) – alpin skiddestination i Sverige
Åre Bike Park – mountainbikepark i Sverige